Українська молодь — Христові— організація, заснована митрополитом Андреєм Шептицьким в Галичині в 1930-х роках
 Український Медіа Холдинг (Ukrainian Media Holding) — одна з найбільших медіакомпаній України (10 людей, больше всех повлиявших на украинский интернет)

Акроніми